Агесилай (, , ионич. ) — древнегреческое имя, означающее «вождь народа или людей».

Персоналии 
 Агесилай I (IX век до н. э.) — легендарный царь Спарты из рода Агидов.
 Агесилай II (ок. 442 — ок. 358 до н. э.) — знаменитый спартанский царь.
 Агесилай (III век до н. э.) — спартанский эфор, сторонник реформ царя Агиса IV.
  (II век до н. э.) — греческий историк, чьи фрагментарные отрывки истории ранней Италии сохранились у Плутарха и Стобея.

Другое 
 Агесилай («Водитель народа») — эпитет Аида, бога подземного царства мёртвых.
 «Агесилай» (IV век до н. э.) — произведение Ксенофонта, представляющее панегирик или некролог спартанскому царю Агесилаю II, казавшемуся Ксенофонту олицетворением идеала человека и полководца.